Devon Saddler – ex cestista statunitense naturalizzato bielorusso
 Donald Saddler – coreografo, ballerino e regista teatrale statunitense
 Joseph Saddler, noto come Grandmaster Flash – disc jockey barbadiano naturalizzato statunitense
 Sandy Saddler – pugile statunitense